

Cinema 
 Bleed - Più forte del destino (Bleed for This) – film del 2016 diretto da Ben Younger

Musica 
 Bleed – album degli Angel Dust
 Bleed – singolo dei Soulfly
 Bleed – singolo dei Cold

Altro 
 Bleed – reame inter-dimensionale dei fumetti DC Comics